PEX kan syfta på

Ett plastmaterial, se PEX (plastmaterial)
PostNords budföretag PEX tidigare Posten Express
IATA:s kod för Paynesville Municipal Airport i Paynesville, Minnesota, USA